

Patronyme 

 Elzéar-Alexandre Taschereau (1820-1898), archevêque de Québec
 Gabriel-Elzéar Taschereau (1745-1809), homme politique québécois
 Ghislain Taschereau (1962- ), écrivain québécois
 Henri-Elzéar Taschereau (1836-1911), juge en chef de la Cour suprême du Canada
 , page d’homonymie.
 Jules-Antoine Taschereau (1801-1874), érudit et homme politique français
 Louis-Alexandre Taschereau (1867-1952), Premier ministre du Québec
 Robert Taschereau (1896-1970), juge en chef de la Cour suprême du Canada
 Yves Taschereau (1943-2020), écrivain, journaliste, concepteur et scripteur télé (québécois)

Toponyme 

 Taschereau, ville du Québec.
 Taschereau, circonscription électorale provinciale du Québec.
 Rivière Taschereau (Beauce-Sartigan), un affluent de la rive sud de la rivière du Loup (Chaudière) coulant dans Saint-Théophile, dans la MRC Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Rivière Taschereau (rivière Bell), un affluent de la rivière Bell coulant dans la MRC d'Abitibi, dans Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Taschereau (Taschereau), un plan d'eau douce de la municipalité de Taschereau, dans la MRC de Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Autres 
 Manoir Taschereau, résidence de tourisme située à Sainte-Marie de Beauce (Québec, Canada)
 Pont Taschereau, pont sur la rivière des Outaouais
 Boulevard Taschereau, grande artère commerciale sur la Rive-Sud de Montréal.
 Taschereau est le nom de la plus importante cour de triage sur l'île de Montréal, nommée en l'honneur de Pierre Taschereau (1920-2004), qui a fait une longue carrière au CN ayant culminé avec la présidence du Conseil d'administration.

Homonymie d'hydronyme